Die Rocky Mountain Open 2010 fanden vom 15. bis 20. März 2010 in Calgary, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Finale traf Daryl Selby auf Hisham Mohd Ashour, den er mit 12:10, 11:4 und 11:7 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Andrew McDougall einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Calgary